Pașcu se poate referi la:
 Râul Pașcu

Nume de familie 
 Ioan Mircea Pașcu
 Horia-Radu Pașcu

Vezi și 
 Pascu (dezambiguizare)

Nume de familie românești